Imamura peut faire référence à : 
 Natsuko Imamura (1980-), autrice japonaise.
 Shōhei Imamura (1926-2006), cinéaste japonais.
 Yūkio Imamura (né en 1935), peintre japonais.
 Taihei Imamura (1911-1986), critique de cinéma et théoricien japonais de l'analyse de film.
 Yasunori Imamura (né en 1953), luthiste franco-japonais.
 Hitoshi Imamura (1886-1968), général de l'Armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.
 Imamura Toshiya (né en 1966), joueur de go professionnel
 Hiroji Imamura (né en 1949), footballeur japonais.
 Akitsune Imamura (1870-1948), sismologue japonais.
 L'échelle d'Imamura permet d'attribuer une magnitude aux tsunamis.